Bern-konventionen kan henvise til flere artikler:
Bernerkonventionen (ophavsret) – en konvention om ophavsret fra 1886
Bern-konventionen (naturbeskyttelse) – en konvention om naturbeskyttelse fra 1982